Керемесит — топоним в России якутского происхождения.

 Керемесит — река, впадает справа в протоку Лундина, Республика Саха (Якутия), 70°52’с. ш. 150°06’в. д..
 Керемесит — гора, в северо-восточной части Яно-Индигирской низменности, Республика Саха (Якутия), координаты 71°42’с. ш. 146°47’в. д..
 Керемесит — река, левый приток прот. Аччыгый-Аллаиха р. Аллаиха, Республика Саха (Якутия), координаты 70°31’с. ш. 147°16’в. д..
 Керемесит — река, впадает в Хромскую Губу Восточно-Сибирского моря, Республика Саха (Якутия), координаты 71°41’с. ш. 145°29’в. д..

Примечания